Лесовщина — название населённых пунктов на Украине:
 Лесовщина — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Лесовщина — село в Коростенском районе Житомирской области.